William Houck est un nom pouvant désigner:

William Houck (1893-1960), homme politique canadien en Ontario
 (1926-2016), évêque catholique américain

Voir aussi

Houck, William